Solak – comune dell'Armenia
 Solak – comune del Bangladesh
 Fatih Solak – cestista turco